Wełna, deutsch Welna bezeichnet:
 Wełna, deutsch Welna, ein Nebenfluss der Warthe in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Wełna, deutsch Welna, eine kleine Ortschaft der Gmina Rogoźno in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Wełna, deutsch Welna, ein Dorf der Gmina Janowiec Wielkopolski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen